Dioklész szürakuszai törvényhozó
 Dioklész komédiaköltő
 Dioklész történetíró
 Dioklész epigrammaköltő
 Dioklész matematikus
 Dioklész görög orvos a Kr. e. 4. században